Якин — фамилия и топоним.

 Фамилия
 Якин, Александр Владимирович (род. 1990) — российский актёр и телеведущий.
 Якин, Боаз (род. 1966) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Якин, Мурат (род. 1974) — швейцарский футболист и тренер.
 Якин, Хабибулла Хайруллович (1923—2009) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Якин, Хакан (род. 1977) — швейцарский футболист.

 Топоним
 Якин — город, упомянутый в Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

См. также 
 Яхин

Примечания